Een verkeersweg:
N249 (België)
N249 (Frankrijk)
N249 (Nederland), zie Provinciale weg 249
N249 (Zwitserland)